Mamoudou ist der Familienname folgender Personen:

 Djingarey Mamoudou (* 1964), nigrischer Boxer
 Mariama Mamoudou Ittatou (* 1997), nigrische Sprinterin